Смит, Рэнди:
 Смит, Норман Рэнди (род. 1949) — американский федеральный судья.
 Смит, Рэнди (1948—2009) — американский баскетболист.
 Смит, Рэнди (род. 1963) — американский бейсбольный функционер.
 Смит, Рэнди (род. 1974) — американский геймдизайнер.
 Смит, Рэнди (род. 1965) — канадский хоккеист.